Lustmord (auch Sexualmord) steht für:

 sexuell motivierter Mord, siehe Mord (Deutschland) #Befriedigung des Geschlechtstriebs
 Lustmord, ein Musikprojekt, siehe Brian Williams (Musiker)
 Lustmord (Film), Film des Regisseurs Hisayasu Satō